Британишский — фамилия. Известные носители:
 Британишский, Владимир Львович (1933—2015) — русский прозаик и поэт, переводчик, литературовед.
 Британишский, Лев Романович (1897—1971) — советский художник и график, живописец, керамист.